Silene (mythologie), een wezen uit de Griekse mythologie
Silene (Letland), een dorp in Letland
Silene (anjergeslacht), een geslacht uit de Anjerfamilie (Caryophyllaceae)
Silene (kevergeslacht), een geslacht uit de familie kniptorren (Elateridae)
Silene (collectief), een Spaans literair collectief met onder meer José Ortega Torres